Лома́я () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Георгій Ломая (* 1979) — грузинський футболіст, воротар.
 Олександр Ломая (* 1963) — грузинський дипломат.

Грузинські прізвища